Уи има више значења:

 Општина Уи (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Уи (Уи, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику